Tischbein (palabra alemana que significa pata de la mesa) es el apellido de:

Una familia de artistas oriunda de Hesse, Alemania.
Johann Heinrich Tischbein el Viejo, también conocido como Kasseler Tischbein, esto es, el «Tischbein de Kassel» (1722-1789).
Johann Friedrich August Tischbein, conocido como Leipziger Tischbein, esto es, el «Tischbein de Leipzig»  (1750-1812).
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, conocido como Goethe-Tischbein, esto es, el «Tischbein de Goethe»  (1751-1829).
Peter Friedrich Ludwig Tischbein (1813–1883), zoólogo alemán.